Pukhan může být:

 Severní Korea – jak je nazývána v Jižní Koreji, doslova znamená Severní Han
 Pukhansan – hora na severním okraji Soulu, hlavního města Jižní Koreje
 Pukhan (řeka) – řeka v Jižní Koreji